Элеано́р Адвье́нто (, известна в замужестве также как Элеано́р Д. Ре́йес, ; ) — новозеландская кёрлингистка.

В составе женской сборной Новой Зеландии участник двух ; двукратная . Двукратная . В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник . Участник соревнований по кёрлингу (среди смешанных команд и смешанных пар) на зимних юношеских Олимпийских играх 2012.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза ().
 : золото (, ), серебро (), бронза (, , ).
 : бронза (, , ).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Eleanor Adviento | New Zealand Olympic Team
 Eleanor Adviento — Player Profile — Curling — Eurosport
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу